Caroline Schelling (1763-1809), femme de lettres et salonnière allemande,
 Florence Schelling (1989-), joueuse de hockey sur glace suisse
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854), philosophe allemand,
 Hermann von Schelling (1824-1908), ministre prussien,
 Patrick Schelling (1990-), cycliste suisse,
 Philippe Schelling (1985-), joueur de hockey sur glace suisse,
 Sven Schelling (1983-), cycliste, triathlète et duathlète suisse,
 Thomas Schelling (1921-2016), économiste américain ayant remporté le « prix Nobel d'économie » 2005, et théoricien du conflit et de la stratégie nucléaire.